Según el contexto, Adón puede referirse a:

 Adón, (אדון), palabra, originalmente, de lengua semítica que significa "señor". Identifica o es el origen de varias divinidades.
 Adón, en el Tanaj, es usada para referirse a hombres, ángeles y a El.
 San Adón, prelado español natural de Badajoz, fallecido en 1153.